11Д58 — жидкостный ракетный двигатель (ЖРД) многократного запуска в условия невесомости при длительном нахождении в космическом пространстве, разработанный в 1960-х годах ОКБ-1 (ныне РКК «Энергия»). Двигатель был разработан под руководством М. В. Мельникова на базе первого в мире двигателя замкнутой схемы  (С1.5400) путём улучшения его характеристик. 11Д58 был создан для пятой ступени (Блок Д) сверхтяжёлой ракеты-носителя (РН) Н-1. Производные этой ступени используются в качестве разгонных блоков (РБ) в составе РН «Протон», применялись при пусках РН «Зенит» до 2014 года, а также планируется использовать в составе РН «Ангара-А5» и «Союз-5».

Конструкция 
11Д58 представляет собой однокамерный двигатель замкнутой схемы с дожиганием газогенераторного газа, использующий в качестве компонентов топлива жидкий кислород (окислитель) и керосин РГ-1 (горючее). Многократный запуск обеспечивается блоком с ампулами пускового горючего. Вспомогательные бустерные насосы позволяют использовать баки облегчённой конструкции. Система регулирования соотношения компонентов топлива с температурной коррекцией позволяет поддерживать постоянное массовое соотношение компонентов вместо объёмного, как это делается на других двигателях. Последние модификации включают легкий модернизированный сопловой насадок радиационного охлаждения (НРО-М) из углерод-углеродного композиционного материала (УУКМ), разработанный РКК «Энергия» совместно с НПО «Искра» и Исследовательским центром имени М. В. Келдыша.

Варианты 
Двигатель имеет несколько вариантов:
 11Д58 — оригинальная версия, разработанная для блока «Д» РН Н-1.
 11Д58М — модернизированная версия для РБ «Блок ДМ» РН «Протон-К».
 11Д58М с НРО-М — вариант 11Д58М, использующий вместо регенеративно охлаждаемого сопла углерод-углеродный сопловой насадок производства НПО «Искра».
 11Д58МФ — модернизированная версия с уменьшенной тягой и увеличенным удельным импульсом, планируемая для применения в РБ «Блок ДМ-03» РН «Ангара-А5».
 17Д12 — двигатель орбитального маневрирования объединенной двигательной установки ракетоплана «Буран».

Советский орбитальный корабль-ракетоплан «Буран» использовал в качестве маршевых (двигателей орбитального маневрирования) два модифицированных двигателя, получивших обозначение 17Д12 и обеспечивавших 15 включений за полёт при использовании синтина.

Одним из современных вариантов двигателя является 11Д58М, который имеет несколько увеличенный удельный импульс (УИ). В качестве горючего может использоваться синтин без изменения конструкции двигателя.

В стадии разработки находится новая версия, известная под обозначением 11Д58МФ, имеет уменьшенную до  тягу, при сохранении длины, но с увеличенным до 500:1 коэффициентом расширения, что позволит получить прирост УИ в  (до ожидаемых ). Использование 11Д58МФ на новой версии РБ Блок ДМ-03 позволит повысить почти на 20 % массу выводимого на геостационарную орбиту полезного груза.

Литература

Ссылки

Примечания 

Ракетные двигатели
Ракетные двигатели Советского Союза
Ракетные двигатели России
Керосиновые РД